Ирокезы (, ):

Народы 
 Ирокезы — группа племён, проживающих в США (штаты Нью-Йорк, Оклахома) и Канаде (провинция Онтарио).
 Все ирокезоязычные племена, включая гуронов, чероки, саскуэханноков, эри и др.
 Племена-члены Лиги Ирокезов или хауденосауни — мохоки, онайда, онондага, сенека, кайюга, тускарора.
 Собственно Лига Ирокезов.
 Ирокезские языки — группа североамериканских языков.

Вооружение 
 UH-1 Iroquois — военный вертолёт фирмы Bell.
 «Ирокез» — тип канадских эскадренных миноносцев.
 Orenda Iroquois — канадский авиационный турбореактивный двигатель.

Прочее 

 Ирокез (причёска) — популярна в субкультуре панков.
 Ирокез (CMS) — открытая система управления содержимым сайта.
 Ирокез (театр) — один из крупнейших чикагских театров. В 1903 году в нём случился сильнейший пожар, стоивший жизни более 600 человек. В 1926 году здание было снесено для постройки нового театра.